Filadélfia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Filadélfia (kommun i Brasilien, Tocantins), 
 Filadélfia (kommun i Brasilien, Bahia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar